Jedinstvo (likovna umjetnost), elementi kompozicije
 Jedinstvo (Zvjezdana vrata), izmišljena bića iz znanstveno fantastične američke serije Zvjezdana vrata SG-1

Nogometni klubovi 
Hrvatska:
 NK Jedinstvo Čakovec
 NK Jedinstvo Donji Miholjac
 NK Jedinstvo Drenov Bok
 NK Jedinstvo Forkuševci
 NK Jedinstvo Novo Selo na Dravi
 NK Jedinstvo Omladinac Nedešćina
 NK Jedinstvo Rečica Kriška
 NK Jedinstvo Sveti Križ Začretje
 NK Jedinstvo Vrginmost
 NK Jedinstvo Zagreb

BiH:
 NK Jedinstvo Bihać
 FK Jedinstvo Brčko
 FK Jedinstvo Brodac
 FK Jedinstvo Crkvina
 FK Jedinstvo Odžak
 FK Jedinstvo Žeravica

Crna Gora:
 FK Jedinstvo Bijelo Polje

Srbija:
 FK Jedinstvo Bela Palanka
 FK Jedinstvo Bošnjace
 FK Jedinstvo Donja Mutnica
 FK Jedinstvo Kać
 FK Jedinstvo Novi Bečej
 FK Jedinstvo Paraćin
 FK Jedinstvo Platičevo
 FK Jedinstvo Putevi Užice
 FK Jedinstvo Ruma
 FD Jedinstvo Smederevo (bivši naziv za FK Smederevo 1924 u razdoblju 1946. – 1949.)
 FK Jedinstvo Smederevo (bivši naziv za FK Jezava Smederevo u razdoblju 1976. – 2013.)
 FK Jedinstvo Stara Pazova
 FK Jedinstvo Surčin
 FK Jedinstvo Štitar
 FK Jedinstvo Ub
 FK Jedinstvo Vladimirci
 FK Jedinstvo Vršac
 FK Jedinstvo Zemun